Парламентарните избори в Гърция през януари 2015 година са предсрочни избори, проведени на 25 януари 2015 г.

В резултат на изборите се съставя коалиционно правителство между СИРИЗА и „Независими гърци“, начело с Алексис Ципрас, което просъществува около седем месеца, до август 2015 г.

Резултати 

2015
Избори през 2015 година
2015 година в Гърция